Canyet és un lloc on llençar o enterrar les bèsties mortes.
 Canyet de carronya és un lloc on llençar-les per deixar-les perquè se les mengin els voltors.
 Botànica:
 Canyet o senill (Phragmites australis) una planta cosmopolita de la família de les gramínies o poàcies.
 Canyet o canyissar, lloc poblat de canyes.
 Toponímia:
 Canyet de Mar, entitat de població de Santa Cristina d'Aro.
 Veïnat de Can Canyet, entitat de població de Campllong.
 Canyet (Badalona), barri del municipi de Badalona (Barcelonès).
 Riera de Canyet i vall de canyet a Badalona.
 Estació de Canyet, estació de la Línia 13 del Metro de Barcelona.
 El Canyet (Castellbisbal), jaciment paleolític al terme municipal de Castellbisbal, a la comarca del Vallès Occidental.
 El Canyet (el Poal)